Carlos Ott (arqueólogo)
 Carlos Ott (arquiteto)

Desambiguações de antropônimos